Priska – forma tedesca del nome proprio di persona italiano Prisca
997 Priska – asteroide della fascia principale